W Polsce
 Radoryż Kościelny – wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Krzywda
 Radoryż Smolany – wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Krzywda
 Radoryż – dawna gmina
 Radoryż-Smolany – dawna gromada